Гло́рия Макапага́л-Арро́йо (Maria Gloria Macapagal-Arroyo, род. 5 апреля 1947) — президент Филиппин (2001—2010), вице-президент Филиппин (1998—2001). Дочь бывшего президента страны Диосдадо Макапагала. 

Арройо была провозглашена президентом в 2001 во время т. н. Второй народной революции, в результате которой был свергнут президент Джозеф Эстрада, которого обвиняли в разгуле коррупции в стране. В 2004 Арройо одержала победу на очередных президентских выборах над актёром Фернандо По-младшим. В 2005 журнал «Форбс» назвал её четвёртой по влиятельности женщиной мира (после госсекретаря США Кондолизы Райс, вице-премьера КНР У И, премьер-министра Украины Юлии Тимошенко).

Биография 
Родилась в пригороде Манилы Сан-Хуане. Когда Арройо было 14 лет, её отец был избран президентом. Училась в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, в университете Атенео и в Филиппинском университете в Маниле. Имеет докторскую степень по экономике. В 1977—1987 преподавала в университете Атенео и в Филиппинском университете.

В 1987 президент Корасон Акино пригласила Арройо занять пост помощника секретаря департамента промышленности и торговли. В 1989 стала заместителем секретаря. Занимала пост исполнительного директора совета по экспорту текстиля и готовой одежды.

В 1992 была впервые избрана в сенат Филиппин, переизбрана в 1995. Принимала активное участие в работе парламента. Собиралась принять участие в президентских выборах 1998, но президент Фидель Рамос убедил Арройо вступить в правящую партию ЛАКАС и поучаствовать в борьбе за пост вице-президента. В итоге Арройо была избрана вице-президентом с двукратным преимуществом перед ближайшим преследователем, но кандидат в президенты от ЛАКАС уступил популярному актёру Джозефу Эстраде.

Президент Эстрада назначил Арройо главой департамента социального развития, где её основным занятием стало наблюдение за выполнением правительственных программ помощи бедным. В 2000 Арройо покинула этот пост, чтобы дистанцироваться от Эстрады, которого бывшие политические союзники обвинили в коррупции. Арройо открыло поддерживала те слои филиппинского общества, которые требовали отставки президента.

20 января 2001 Верховный суд лишил Эстраду полномочий президента. Армия и полиция отказали ему в поддержке, и в тот же день Арройо была объявлена 14-м президентом Филиппин. Позднее Эстрада попытался оспорить законность вступления Арройо в должность, но Верховный суд был на стороне Арройо. Международное сообщество также признало её законным президентом Филиппин.

В течение своего первого срока Арройо пришлось бороться со сторонниками Эстрады, которые дважды устраивали крупные акции неповиновения в Маниле, так что президенту приходилось вводить чрезвычайное положение. Позднее на правительство Арройо, а также на её мужа посыпались обвинения в коррупции. Всё это привело к резкому падению популярности Арройо.

В 2002 заявила, что не будет участвовать в выборах 2004, но позже изменила своё решение. Основным её конкурентом на выборах стал известный актёр и сторонник Эстрады Фернандо По-младший. Первоначально рейтинг Арройо был ниже, чем у По. Однако Арройо поддержала очень влиятельная на Филиппинах Католическая церковь; кроме того, популярности ей прибавило решение вывести филиппинский военный контингент из Ирака. Кроме того, рейтинг Арройо был очень высок в густонаселённых провинциях Себу и Пампанга. В результате на выборах 10 мая 2004 она победила с преимуществом в миллион голосов. Её инаугурация состоялась 30 июня того же года.

Ряд сенаторов обвинил Арройо в использовании бюджетных средств для финансирования своей кампании, а также в сговоре с членами центральной избирательной комиссии страны, благодаря которому Арройо якобы и получила недостающий миллион голосов. С требованием отставки президента выступила даже её прежняя союзница Корасон Акино. Однако Арройо отвергла все обвинения. В сентябре 2005 г. попытка группы сенаторов инициировать импичмент Арройо провалилась.

В июне 2009 года состоялся её официальный визит в Россию.

10 мая 2010 года состоялись очередные президентские выборы. Глория Макапагал-Арройо не принимала в них участие в качестве кандидата. В том же году сменила своего сына Майки на посту члена Палаты представителей.

23 июля 2018 года была избрана спикером Палаты представителей Филиппин при администрации президента.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Глории Арройо
 Официальный сайт Президента Филиппин

См. также 
 Мегавати Сукарнопутри — женщина-президент Индонезии
 Корасон Акино — 11-й президент Филиппин
 Чандрика Кумаратунга — женщина-президент Шри-Ланки
 Пратибха Патил — женщина-президент Индии

Вице-президенты Филиппин
Сенаторы Филиппин
Женщины-президенты
Политики XXI века
Министры обороны Филиппин
Члены Палаты представителей Филиппин
Выпускники Школы дипломатической службы (Джорджтаунский университет)
Дети президентов Филиппин
Почётные доктора вузов Перу
Почётные доктора Университета Васэда